Рамбам — многозначный термин:

 Рамбам — Рамба́м (‏ — акроним от ‏ «Рабби Моше бен Маймон или Маймун») — выдающийся еврейский философ и богослов — талмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи, кодификатор законов Торы.
 Рамбам — израильский государственный медицинский комплекс, расположенный в районе Бат-Галим города Хайфа.